Fagus peut désigner:
 Fagus, dieu-arbre gaulois correspondant au hêtre ou fayard sacré ;
 Fagus nom générique des hêtres, du latin  qui désigne le hêtre commun ;
 Fagus ou Georges Faillet (1872-1933), poète symboliste et critique français ;
 Fagus, une usine à Alfeld en Allemagne.